Quintus Fabius Vibulanus ist der Name folgender Personen:

* Quintus Fabius Vibulanus (Konsul 485 v. Chr.) († 480 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 485 und 482 v. Chr.
 Quintus Fabius Vibulanus (Konsul 467 v. Chr.) († nach 449 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 467, 465 und 459 v. Chr.
 Quintus Fabius Vibulanus Ambustus, römischer Politiker, Konsul 423 und 412 v. Chr.